Bumthang, groupe de langues appartenant au sous-groupe bodique du tibéto-birman, parlées au Bhoutan et dans la région autonome du Tibet en Chine ;
Bumthang, district (dzongkhag) du Bhoutan.